If Stockholm Open 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu If Stockholm Open rozgrywany w dniach 9–15 października 2006 roku w Sztokholmie na kortach twardych w hali o puli nagród 680 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Szwecji